Die Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2022 - Série A1 war die zehnte Spielzeit der nationalen Fußballmeisterschaft der Frauen von Brasilien, die von der Confederação Brasileira de Futebol organisiert wird. Der SC Corinthians Paulista gewann seinen vierten Meistertitel in der Clubgeschichte, davon den Dritten in Folge.

Termin 

Der Terminkalender für die Saison 2022 der Série A1 wurde am 22. November 2021 von der CBF bekanntgegeben, demnach diese am 6. März 2022 mit dem ersten Spieltag eröffnet und am 25. September 2022 mit dem letzten Finalspiel beendet werden soll. Während der Austragung der Südamerikameisterschaft der Frauen in Kolumbien im Juli 2022 ist eine mehrwöchige Unterbrechungen des Wettbewerbes vorgesehen.

Teilnehmende Vereine

Modus 

Wie im Vorjahr wird die Qualifikationsrunde in einem Gesamtklassement bestritten, in dem die sechzehn teilnehmenden Vereine je einmal gegeneinander antreten und somit mindestens fünfzehn Spiele bestreiten. Die besten acht qualifizieren sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel ausgetragen, in der die Auswärtstorregelung nicht angewandt wird. Beide Finalisten kommen am Saisonende deshalb auf maximal einundzwanzig Spiele. Die Anzahl der Abstiegsplätze beträgt vier. Die beiden Meisterschaftsfinalisten qualifizieren sich für die Copa Libertadores Femenina 2023, wie sich auch alle zwölf Nichtabsteiger für die Supercopa do Brasil Feminino der Folgesaison qualifizieren. Der Spielplan der Qualifikationsrunde wurde am 24. Februar 2022 vorgestellt.

Qualifikationsrunde

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Die Meistermannschaft 
(in Klammern sind Einsätze und erzielte Tore angegeben)

Gesamtklassement 

In der Platzierung des Gesamtklassements hat das Erreichen der jeweiligen Finalrunde Vorrang vor den erzielten Punkten. Danach ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

 Anzahl Punkte
 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich

|}

Torschützenliste

Wissenswertes 

Geschichte:
 Im zehnten Jahr der Meisterschaftsgeschichte ist in dieser Spielzeit mit dem São José EC das letzte Urgestein dieses Wettbewerbs, welches ununterbrochen in der höchsten Spielklasse vertreten war, in die Zweitklassigkeit abgestiegen.

Torrekorde:
 Am zweiten Spieltag erzielte Ana Beatriz Gomes Lopes (* 12. Februar 2003) vom SC Internacional am 13. März 2022 im Estádio Evandro Almeida zu Belém in der 78. Spielminute das 3000. Tor der Meisterschaftsgeschichte zum zwischenzeitlichen 0:3 gegen die AA ESMAC (Endstand 0:4).

Zuschauerrekorde:
 Beide Finalspiele stellten jeweils neue Zuschauerrekorde im brasilianischen Vereinsfußball der Frauen auf. Beim Hinspiel im Estádio Beira-Rio zu Porto Alegre am 18. September 2022 wurden 36.330 Zuschauer gezählt. Nur eine Woche später wurde diese Marke im Rückspiel in der Arena Corinthians zu São Paulo am 24. September 2022 mit 41.070 gezählten Einlässen egalisiert.

Auszeichnungen

Bola de Prata 
Die Auszeichnung mit dem „Silbernen Ball“ (Bola de Prata) für die beste Auswahlmannschaft der Série A1 der Saison 2022 fand am 14. November 2022 anlässlich der 53. Verleihung dieses Preises statt. Die Spielerin mit dem höchsten Punkteschnitt der gesamten Saison wurde mit dem „Goldenen Ball“ (Bola de Ouro) als beste Spielerin ausgezeichnet.

 Beste Spielerin: Adriana (Corinthians)
 Tor: Letícia Izidoro (Corinthians)
 Abwehr: Fê Palermo (SPFC), Bruna Benites (Internacional), Andressa Rosa (Corinthians), Tamires (Corinthians)
 Mittelfeld: Diany (Corinthians), Júlia Bianchi (Palmeiras), Gabi Zanotti (Corinthians), Duda Sampaio (Internacional)
 Angriff: Adriana (Corinthians), Bia Zaneratto (Palmeiras)
 Torschützenkönigin: Cristiane (Santos FC)
 Schönstes Tor: Patrícia Sochor (Palmeiras) zur 2:1-Führung (Endstand 3:1) am 6. Spieltag gegen Ferroviária am 16. April 2022.
 Entdeckung des Jahres: Tarciane (Corinthians)
 Lebenswerk: Grazielle (Corinthians)
 Bester Trainer: Arthur Elias (Corinthians)

Prêmio Craque do Brasileirão 
Die Preise des Prêmio Craque do Brasileirão vom nationalen Verband CBF und dem Fernsehsender Rede Globo gingen an:

 Beste Spielerin: Duda Sampaio (Internacional)
 Tor: Lorena (Grêmio FBPA)
 Abwehr: Fê Palermo (SPFC), Tamires (Corinthians), Ingrid (Internacional), Tarciane (Corinthians)
 Mittelfeld: Diany (Corinthians), Duda Sampaio (Internacional), Gabi Zanotti (Corinthians), Ary Borges (Palmeiras)
 Angriff: Bia Zaneratto (Palmeiras), Adriana (Corinthians)
 Schönstes Tor: —
 Wahl der Fans: —
 Entdeckung des Jahres: Aline Gomes (Ferroviária)
 Bester Trainer: Arthur Elias (Corinthians)

Saison 2022 

 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2022 - Série A2
 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2022 - Série A3
 Supercopa do Brasil de Futebol Feminino 2022
 Campeonato Brasileiro Série A 2022 (Herrenfußball)

Einzelnachweise 

2022
B